

Događaji
 Šešonk III., iz XXII. dinastije, postaje faraon u Egiptu.

Rođenja

Smrti